Municipio de Berwick puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Berwick (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Berwick (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Berwick (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Berwick (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Berwick (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.